Vila kan avse:

 Vila (musikgrupp) – en svensk musikgrupp
 Vila (djur) – ett fjärilssläkte
 Vila (mytologi) – ett kvinnoväsen i slaviska mytologin
 Vila (Portugal) - småstad i Portugal

Personer
 Bob Vila (född 1946), en programledare

Geografi

Brasilien 

 Vila Bela da Santíssima Trindade, en kommun i delstaten Mato Grosso
 Vila Boa (kommun), en kommun i delstaten of Goiás
 Vila Flores, en kommun i Rio Grande do Sul
 Vila Flor (kommun i Brasilien), en kommun i Rio Grande do Norte
 Vila Lângaro, en kommun i Rio Grande do Sul
 Vila Nova do Piauí, en kommun i Piauí
 Vila Nova dos Martírios, en kommun i Maranhão
 Vila Nova do Sul, en kommun i Rio Grande do Sul
 Vila Pavão, en kommun i Espírito Santo
 Vila Propício, en kommun i delstaten Goiás
 Vila Rica, en kommun i delstaten Minas Gerais
 Vila Valério, en kommun i Espírito Santo
 Vila Velha, en kommun i Espírito Santo

Portugal 

 Vila (freguesia) – Viana do Castelo, Melgaço, 
 Vila (Melgaço) – en församling i kommunen Melgaço
 Vila do Conde – en kommun i distriktet Porto
 Vila Franca de Xira – en kommun i distriktet Lisbon
 Vila Nova de Famalicão – en kommun i distriktet Braga
 Vila Nova de Gaia – en kommun i distriktet Porto

Salomonöarna 

 Vila, Salomonöarna – en plats på södra änden av Kolombangara

Spanien 

 Vila-real, kommun i comarca Plana Baixa, regionen Valencia
 Vila d'Eivissa (känt på engelska som "Ibiza Town"), huvudstad på ön Ibiza
 Vila de Cruces, kommunen Pontevedra, Galicien

Vanuatu 

 Port Vila, huvudstaden, Shefa Province,

Se även 

 Villa (olika betydelser)
 Återhämtning

Robotskapade Portugalförgreningar